Il doppio del torneo di tennis ATP Barcellona 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Jacek Niedzwiedzki che hanno battuto in finale Colin Dowdeswell e Paul Kronk 6-2, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Barcellona 1976